Madonna della Libera, appellativo con cui la chiesa cattolica venera la Madonna che apparve il 2 luglio 663 a Benevento.

Madonna della Libera può inoltre riferirsi a:

Madonna della Libera, località italiana frazione del comune di Castellammare di Stabia
Santuario della Madonna della Libera a Castellammare di Stabia.
Chiesa della Madonna della Libera a Cerreto Sannita.
Santuario della Madonna della Libera situato a Rodi Garganico, paese dove l'icona della Madonna miracolosamente si arenò durante il trasporto da Costantinopoli a Venezia.
Affresco della Madonna della Libera, custodito nella Collegiata di Santa Maria Maggiore, ad Alatri.